Amerikai Egyesült Államok
Van (Arkansas)
Van (Missouri)
Van (Nyugat-Virginia)
Van (Oregon)
Van (Texas)
Van (Virginia)
 Törökország
 Van, törökországi tartomány
 Van, az azonos nevű török tartomány egyik körzete
 Van, az azonos nevű török tartomány székhelye
 Van-tó, Törökország legnagyobb tava